Валетов, Валетова — русская фамилия. Известные носители:
 Валетов, Игорь Анатольевич (род 1946) — советский фехтовальщик, олимпийский призёр;
 Валетов, Ян Михайлович — украинский писатель-фантаст и журналист, пишет на русском языке.
 Валетова, Нина Петровна (род. 1958) — российский и американский художник.